TGA kan syfta på:

 Tuolluvaara gruvaktiebolag
 av engelskans Transposition of the Great Arteries, Transposition av de stora kärlen, kropps- och lungpulsådern har bytt plats och avgår från fel kamrar i hjärtat
 ett akut tillstånd av oförmåga att memorera saker, se transitorisk global amnesi
 att digitalt bildformat, se targaformat
 The Game Assembly, en yrkeshögskola för spelutveckling
 Termogravimetrisk analys, äen termisk metod för att mäta ändringar i fysikaliska och kemiska egenskaper som funktion av ökande temperatur